15-е первенство Казахстана по футболу 2016 года среди 14 команд Второй лиги проводилось с 24 апреля по 22 августа 2016 года.

В этом году формат розыгрыша притерпел сильные изменения. Статус турнира стал профессиональным, где клубы играли по круговой системе дома и в гостях. Участниками стали все фарм-клубы КПЛ того сезона, плюс две команды 
Рузаевка и СДЮШОР №7, которые получили статус профессионалов.

Участники

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Итоговая таблица

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Бомбардиры

Рекорды в чемпионате

Голы 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 04/07/2016 «Кайрат-U21» 7:1 «Акжайык-U21»
 19/09/2016 «Тобол-U21» 7:1 «СДЮШОР №7»
 26/09/2016 «СДЮШОР №7» 6:0 «Рузаевка»
 17/10/2016 «Иртыш-U21» 6:0 «Окжетпес-U21»
 Самая крупная победа гостей (+4):
 24/04/2016 «Атырау-U21» 0:4 «Актобе-U21»
 24/10/2016 «Окжетпес-U21» 0:4 «Кайрат-U21»
 Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (7):
 04/07/2016 «Кайрат-U21» 7:1 «Акжайык-U21»
 15/08/2016 «Иртыш-U21» 7:2 «Тобол-U21»
 19/09/2016 «Тобол-U21» 7:1 «СДЮШОР №7»
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 15/08/2016 «Иртыш-U21» 7:2 «Тобол-U21»

Посещаемость 
 Наибольшее количество зрителей (1,500):
 10/10/2016 «Кайрат-U21» 4:1 «Иртыш-U21»
 Наименьшее количество зрителей (30):
 24/10/2016 «Рузаевка» 1:4 «Иртыш-U21»

Примечания

Ссылки 
 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016